Arcangelo Ghisleri (1855-1938) – geografo e politico italiano
 Alessandra Ghisleri (1966) – sondaggista italiana

Pagine correlate
Ghislieri